Main Street Bridge ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Main Street Bridge (Arkansas), ID-Nr. 02000755
 Main Street Bridge (Colorado), ID-Nr. 02001145
 Main Street Bridge (Connecticut), ID-Nr. 87000801
 Main Street Bridge (Iowa), ID-Nr. 99000311
 Main Street Bridge (Nebraska), ID-Nr. 92000746
 Main Street Bridge (New York), ID-Nr. 84000303
 Main Street Bridge (Rhode Island), ID-Nr. 83003832